Шербу́р-Октеви́ль ( , , до февраля 2000 года — Шербу́р) — ассоциированная коммуна и портовый город на северо-западе Франции, в департаменте Манш (регион Нормандия). Совокупное население городов Шербур и Октевиль до их слияния в одну административную единицу составило  человек (по переписи 1999 г.). При этом население муниципального региона Шербур составляло  человек.

Шербур расположен на севере полуострова Котантен, на берегу пролива Ла-Манш. Площадь города — .

С 1 января 2016 года город Шербур-Октевиль и четыре его пригорода объединились в новую коммуну Шербур-ан-Котантен.

История 
В начале X века земли полуострова Котантен были захвачены викингами. В 933 г. поселения региона были присоединены к Нормандскому герцогству. Во время Столетней войны город в числе прочих земель Франции был предметом спора между англичанами и французами и шесть раз переходил из одних рук в другие.

С 1898 г. в Шербуре строятся подводные лодки. B 1909 году император Николай Александрович с французским президентом Фальером встретились в гавани Шербура в рамках франко-русского союза. В 1912 г. Шербур стал первым портом, где пристал лайнер «Титаник» после отплытия из Саутгемптона.

В июне 1940 г. город был захвачен немцами. Освобождён четыре года спустя, 26 июня 1944 г. — через 20 дней после высадки в Нормандии. На тот момент взятие Шербура было очень важным для развития наступления, так как он был единственным крупным портом на всем участке высадки. Понимая это, немцы за этот город сражались ожесточённо и упорно, частично выведя из строя порт, но всё же были вынуждены сдаться под натиском американских войск.
С этого времени и до конца войны Шербур был одним из оживлённейших и важнейших портов в Европе.

Экономика 
В Шербуре имеются предприятия судостроения, одно из которых единственное предприятие субмариностроения во Франции, построившее субмарины проектов Редутабль и Триумфан, также сельскохозяйственного машиностроения, есть производство фотоматериалов, одежды, мебели, пива.

Города-побратимы 
 : Дева

См. также 
 «Шербурские зонтики» — кинофильм 1964 года.
 Гротон
 Северодвинск

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт города Шербур-Октевиль 

Города Франции
Упразднённые коммуны Франции
Шербур-Октевиль